Preusmjeri Nacrt:Avante 2000